«Ред Стар» () — французский футбольный клуб из Парижа. Домашние матчи проводит в пригороде Парижа — Сен-Уане на стадионе «Стад де Пари», однако пока на нём будет проходить реконструкция, коллектив будет выступать на «» в Париже. Клуб основан Жюлем Риме и его соратниками, как средство борьбы с идеями левого антиклерикализма среди французских рабочих. «Ред Стар» провёл в общей сложности 18 сезонов в Лиге 1: 1932/33, 1934—1938, 1939—1948 (без учёта 1940—1944, когда единый чемпионат не разыгрывался), 1965/66, 1967—1973 и 1974/75. Высшее достижение в Лиге 1 — 7-е место в сезоне 1946/47.

Эволюция названий 
 «Ред Стар Франсе» / Red Star Club Français (1897—1906)
 «Ред Стар Амикал» / Red Star Amical Club (1906—1927)
 «Ред Стар Олимпик» / Red Star Olympique (1927—1946)
 «Ред Стар Олимпик Одоньен» / Red Star Olympique Audonien (1946—1948)
 «Стад Франсе-Ред Стар» / Stade Français-Red Star (1948—1950)
 «Ред Стар Олимпик Одоньен» / Red Star Olympique Audonien (1950—1957)
 ФК «Ред Стар» / Red Star Football Club (1957—1978)
 АС «Ред Стар» / AS Red Star (1978—1984)
 АС «Ред Стар 93» / AS Red Star 93 (1984—2003)
 ФК «Ред Стар 93» / Red Star Football Club 93 (2003—2012)
 ФК «Ред Стар» / Red Star Football Club (с 2012)

Достижения 
 18 сезонов в Лиге 1
 34 сезона в Лиге 2
 Кубок Франции по футболу:
 Обладатель: 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1927/28, 1941/42
 Финалист: 1945/46
 Лига 2:
 Победитель: 1933/34, 1938/39
 2-е место: 1954/55, 1964/65, 1973/74
 Национальный чемпионат:
 Чемпион: 2014/15
 Дивизион Париж-иль-де Франс:
 Чемпион: 1920, 1922, 1924, 2005

Текущий состав

Тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Франции
ФК «Ред Стар»
Сен-Сен-Дени